Пять кораблей Королевского флота назывались HMS Carysfort, в честь носителей титула барон или эрл Кэрисфорт:

 HMS Carysfort — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1766; продан в 1813.
 HMS Carysfort — 26-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1836; продан в 1861.
 HMS Carysfort — винтовой корвет типа Comus; спущен на воду в 1878; продан в 1899.
 HMS Carysfort — лёгкий крейсер типа C; спущен на воду в 1914; отправлен на слом в 1931.
 HMS Carysfort (R25) — эскадренный миноносец типа C; спущен на воду в 1944; продан в 1970.